Doggerbank bezeichnet:
 Doggerbank, Untiefe und Fischfanggebiet in der Nordsee
 Doggerbank (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone
 Doggerbank (Schiff, 1926), am 3. März 1943, als Blockadebrecher aus Japan kommend, vom deutschen U-Boot U 43 irrtümlich versenktes deutsches Motorschiff
 Doggerbank, deutscher Fischkutter, 1946 gebaut; siehe Kremer 21-Meter-Typ
 Doggerbank (Theater), im Jahr 1914 von Gorch Fock veröffentlichter Einakter (Schauspiel) in Plattdeutsch
 Offshore-Windpark Dogger Bank, geplanter Offshore-Windpark mit bis zu 9.000 Megawatt Leistung

Siehe auch:
 Schlacht auf der Doggerbank, Bezeichnung verschiedener Seeschlachten
 Doggerbank-Krankheit, Hauterkrankung von Nordseefischern, welche die Doggerbank mit Grundschleppnetzen befischen
 Doggerbank Seefischerei GmbH, Reederei mit Heimathafen Bremerhaven, Tochtergesellschaft von Parlevliet & Van der Plas
 Doggerbank-Zwischenfall, Beschuss britischer Fischerboote durch die russische Ostseeflotte im Jahr 1904
 Doggers Bank